Ackermans ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Ackermans (1926–2011), deutscher Unternehmer
 Heinz Ackermans (* 1949), deutscher Bildhauer, Grafiker und Kunstsammler
 Marjans Ackermans-Thomas (* 1942), niederländische Leichtathletin

Siehe auch:
 Ackermans & van Haaren
 Ackermanns
 Akkermans
 Ackerman